ГКП:
 Главный конструктор проекта
 Главный командный пункт
 Германская коммунистическая партия
 Государственное казенное предприятие
 Государственное коммунальное предприятие
 Группа кратковременного пребывания